Gojko Cimirot (Trebinje, 19 december 1992) is een Bosnische voetballer. Hij is een defensieve middenvelder en speelt sinds januari 2018 voor Standard Luik.

Carrière
Gojko Cimirot maakte in 2009 bij FK Leotar zijn officieel debuut. Na vier seizoenen verhuisde hij naar FK Sarajevo, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde. In 2015, na het behalen van de landstitel, stond hij in de belangstelling van de Servische topclub Rode Ster Belgrado. Uiteindelijk tekende hij in de zomer van 2015 bij het Griekse PAOK Saloniki, dat zo'n 2 miljoen euro betaalde voor zijn transfer.

Op 7 mei 2017 veroverde hij met PAOK de Griekse beker. In de finale werd er met 2–1 gewonnen van AEK Athene. Cimirot startte in de basis en werd enkele minuten voor het einde van de wedstrijd vervangen door ploeggenoot Stelios Malezas.

Op 25 januari 2018 maakte Cimirot de overstap naar Standard Luik. Hij tekende een contract tot 2022 bij de Belgische club, die zo'n 2,5 miljoen betaalde voor zijn overgang. Drie dagen later mocht de defensieve middenvelder meteen in de basis starten in de topper tegen rivaal Anderlecht. Het duel eindigde op 3–3.

Statistieken

Nationale ploeg
Op 4 september 2014 maakte Cimirot in een vriendschappelijk duel tegen Liechtenstein zijn officieel debuut voor het voetbalelftal van Bosnië en Herzegovina.

Palmares
FK Sarajevo
 Premijer Liga: 2014/15
 Bosnische voetbalbeker: 2013/14

PAOK
 Griekse beker: 2016/17

Standard Luik
 Beker van België: 2017/18

Zie ook
 Lijst van spelers van Standard Luik

Bosnisch voetballer